Schwabendorf steht für:
 Schwabendorf (Faulenrost), Ortsteil der Gemeinde Faulenrost, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Schwabendorf (Rauschenberg), Ortsteil der Stadt Rauschenberg, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Schwabendorf (Teldau), Ortsteil der Gemeinde Teldau, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 der deutsche Name von Dolná Ves, Slowakei
 der deutsche Name von Kőszegfalva, Ungarn
 von 1939 bis 1945 der deutsche Name von Švábenice, Tschechien
 Schwabendorf an der Donau, der deutsche Name von Dunaharaszti, Ungarn